

Astronomia 
 367943 Duende – asteroide near-Earth scoperto dall'Osservatorio astronomico di Maiorca in Spagna

Geografia 
 El Duende – census-designated place nella contea di Rio Arriba, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America

Altro 
 Duende – figura appartenente alla cultura mitologica spagnola
 Duende – film svizzero di Jean-Blaise Junod
 Gioco del Duende – album della cantante italiana Silvia Salemi